Сет Аа́рон Ро́ген (, род. , Ванкувер) — канадский и американский киноактёр и сценарист.

Биография 
Родился и провёл своё детство в Ванкувере. Мать Сэнди — социальный работник, отец Марк — помощник директора еврейской общественной организации  (). У Сета есть старшая сестра Даня (Danya), которая также занимается работой в социальной сфере.

Еврей по происхождению, Сет Роген окончил начальную школу Талмуд Тора, а также посещал среднюю школу Point Grey Secondary School. Не окончив её, стал сниматься в телесериале «Хулиганы и ботаны», режиссёром которого был Джадд Апатоу. Снимается в кино с 13 лет. Его первыми работами стали несколько комедийных молодёжных фильмов.

Карьера 
Его первой звёздной ролью стала роль в телесериале «Хулиганы и ботаны», вышедшем в 1999 году. Следующей его работой стал сериал «Неопределившиеся». Работая над данным проектом, актёр даже написал сценарии нескольких его серий. В 2001 году Сет Роген сыграл эпизодические роли в картинах «Донни Дарко» и «Бухта Доусона». В 2008 году Сет Роген получил премию за сценарий картины «Superперцы».

Одними из последних работ Сета Рогена в качестве актёра и актёра озвучки стали фильмы: «Шрек Третий», «Немножко беременна», «Superперцы», «Спайдервик: Хроники», «Хортон», «Кунг-фу Панда», «Ананасовый экспресс», «Зак и Мири снимают порно», «Фанаты».

В 2011 году вышел супергеройский комедийный боевик «Зелёный Шершень», где Роген играет главную роль Бритта Рида. Одновременно Сет выступил инициатором и вторым сценаристом фильма.

Награды 
В 2005 году он был номинирован на премию «Эмми» в категории «Лучший сценарий к комедийной программе». Роген писал сценарии для последнего сезона «Шоу Али Джи». В 2006 году он был номинирован на премию «MTV Movie Awards» в категории «Лучшая экранная команда» со своей картиной «40-летний девственник».

Личная жизнь 
2 октября 2011 года Роген женился на Лорен Миллер, с которой встречался больше семи лет до свадьбы. Супруги проживают в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Канады
Сценаристы США XXI века